Klapperstein steht für

 ein kugelförmiges Feuersteingeröll mit einem im Inneren liegenden frei beweglichen fossilen Schwamm – siehe Klapperstein
 ein Hilfsmittel beim Kochen, mit dem das Anbrennen und Überkochen verhindern soll – siehe Klapperstein (Milch)
 Kinderspielzeug aus Holz oder Kunststoff
 die deutsche Bezeichnung eines Seitengipfels des Glatzer Schneegebirge im westlichen Teil der Ostsudeten. Der Seitengipfel ist ein bedeutender europäischer Wasserscheidepunkt – siehe Glatzer Schneeberg